Shibu peut se référer à :

Patronyme 
  (1995-), actrice japonaise.

Prénom 
  (1963-), homme politique indien ;
  (ഷിബു ചക്രവർത്തി), scénariste et lyriciste indien de langue malayalam ;
  (1972-), réalisateur indien ;
  (1973-), joueur de tennis bangladais ;
  (1948-), réalisateur et producteur de cinéma indien ;
  (शिबू सोरेन, 1944-), homme politique indien.

Arts et culture 
 , ou Shibu, type de danse japonaise ;
 , film indien en malayalam sorti en 2019.

Toponymie 
 , col routier de la préfecture de Gunma ;
 Shibu, station du métro de Nanning ;
 , bourg du Jiangxi.